A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019 foi a quinquagésima edição desta competição futebolística de categoria de base ​organizada Federação Paulista de Futebol (FPF).

Considerada uma das mais tradicionais do pais, a edição de 2019 ocorreu entre os dias 2 e 25 de janeiro e foi disputada por 128 equipes divididas em 32 grupos. As duas primeiras colocadas de cada grupo avançaram para a fase seguinte, que foi disputada em partidas eliminatórias. Assim, as 64 equipes classificadas foram a cada fase reduzidas à metade até a final. Esta, por sua vez, foi protagonizada entre São Paulo e Vasco da Gama e vencida pela primeira equipe após cobranças por pênaltis.

Após o título, os jogadores do São Paulo relembraram da derrota sofrida na decisão da edição anterior e enalteceram a importância da competição. O treinador do clube paulistano, Orlando Ribeiro, considerou a Copa São Paulo "um clamor maior" mesmo com as das demais conquistas do clube nos últimos anos. Pelo lado do Vasco da Gama, o clube foi elogiado mesmo com o vice campeonato: o ex-jogador Edmundo elogiou os atletas e disse que estava encantado com o time.



Formato e participantes
A PFP divulgou a tabela detalhada e as sedes da quinquagésima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 22 de novembro de 2018. O torneio foi disputado em sete fases, sendo a primeira por pontos corridos e as demais definidas em partidas partidas eliminatórias. O regulamento dividiu as 128 equipes divididas em 32 grupos, sendo três na capital e 29 no interior do estado. As cidades sedes desta edição foram: Andradina, Araraquara, Assis, Barueri, Capão Bonito, Capivari, Diadema, Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Indaiatuba, Itapira, Itu, Jaguariúna, Jundiaí, Marília, Mogi das Cruzes, Osasco, Osvaldo Cruz, Penápolis, Porto Feliz, Rio Claro, Santa Bárbara D'Oeste, São Bernardo do Campo, São Carlos, São Paulo, Taquaritinga, Taubaté, Tupã e Votuporanga. Após três rodadas, os dois melhores posicionados de cada grupo se classificaram para a segunda fase. A partir desta fase, o torneio começou a ser disputado em partidas eliminatórias, com o vencedor do jogo avançando. Dessa forma, as 64 equipes classificadas foram a cada fase reduzidas à metade até a final. Esta, por sua vez, foi realizada no estádio do Pacaembu. Os 128 participantes foram:

Resultados
Os resultados das partidas da competição estão apresentados nos chaveamentos abaixo. A primeira fase foi disputada por pontos corridos, com os seguintes critérios de desempates sendo adotados em caso de igualdades: número de vitórias, saldo de gols, número de gols marcados, número de cartões vermelhos recebidos, número cartões amarelos recebidos, confronto direto (somente em igualdades entre duas equipes) e sorteio. Por outro lado, as fases eliminatórias consistiram de partidas únicas, com o estádio sede determinado pela FPF. Os vencedores dos confrontos estão destacados em negrito.

Primeira fase

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Grupo 9

Grupo 10

Grupo 11

Grupo 12

Grupo 13

Grupo 14

Grupo 15

Grupo 16

Grupo 17

Grupo 18

Grupo 19

Grupo 20

Grupo 21

Grupo 22

Grupo 23

Grupo 24

Grupo 25

Grupo 26

Grupo 27

Grupo 28

Grupo 29

Grupo 30

Grupo 31

Grupo 32

Fases finais

Artilheiros
Ao marcar um gol na decisão contra o Vasco da Gama, o atacante Gabriel Novaes, do São Paulo, foi o artilheiro da competição. No total, a competição teve 738 gols em 255 jogos. Os principais artilheiros da competição foram:

Ver também
 Final da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019

Referências

Gerais

Ligações externas
 Website oficial da Federação Paulista de Futebol.

Copa São Paulo de Futebol Júnior
Futebol de 2019 em São Paulo